El acrónimo TCP puede referirse a:

 Protocolo de control de transmisión ( ), uno de los protocolos fundamentales en Internet; 
 Travesía Central del Pirineo, un corredor ferroviario; 
 Tripulante de cabina de pasajeros, una profesión aeronáutica; 
 Teoría de los constructos personales, teoría psicológica de George A. Kelly; 
 Aeropuerto Internacional de Taba (Egipto), según el código IATA; 
 Tratado de Comercio de los Pueblos  en el marco del ALBA; 
 Túbulo contorneado proximal, parte de la Nefrona; 
 Tenociclidina, una droga disociativa ilegal; o
 Trinomio Cuadrado Perfecto, tercer caso de factoreo.